Lubow Filimonowa, ros. Любовь филимонова (ur. 31 sierpnia 1988 w Czeriomuszkach koło Sajanogorska) – kazachska biathlonistka, olimpijka. Zadebiutowała w biathlonie w rozgrywkach pucharu świata w Östersund w roku 2009.

Jej najlepszy dotychczasowy wynik w Pucharze Świata to 35. miejsce w sprincie w Pokljuce w sezonie 2009/10.

Podczas Igrzysk Olimpijskich w Vancouver w roku 2010 zajęła 57. miejsce w biegu indywidualnym, 67 w sprincie i 14 w sztafecie.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie  
 2010 Vancouver – 57. (bieg indywidualny), 67. (sprint), 14. (sztafeta)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Bibliografia 
 

Kazachskie biathlonistki
Kazachscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1988